549 Jessonda – asteroide della fascia principale
 Jessonda (opera) – opera composta da Louis Spohr